Премьер-лига Бахрейна 2013/14 () — 57-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул защищал клуб «Аль-Бусайтин». Сезон начался 20 сентября 2013 года и завершился 30 мая 2014 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Потуровая турнирная таблица 

Источник данных: fifa.com

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
 Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2012/2013
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2013 году
Спорт в Бахрейне в 2014 году